Евге́ний Пономарёв:
 Пономарёв, Евгений Евгеньевич (1975—2014) — один из лидеров вооружённого сопротивления на востоке Украины, командир разведгруппы «Волчья сотня» в составе Терского казачьего войска.
 Пономарёв, Евгений Петрович (1852—1906) — театральный художник и либреттист, с 1887 года на службе при петербургских императорских театрах.